Andrônico Ducas (general sob Leão VI) - general bizantino (m. 910) e rebelde do reinado do imperador Leão VI, o Sábio (r. 886–912)
 Andrônico Ducas (filho de Constantino X) - terceiro filho do imperador bizantino Constantino X Ducas (r. 1059–1067) e irmão mais novo do imperador Miguel VII Ducas (1071–1078)
 Andrônico Ducas (primo de Miguel VII) - militar nobre bizantino (m. 1077) que teve ao seu cuidado o governo do império entre 1059 e 1078.
 Andrônico Ducas Ângelo - general bizantino (m. 1185), filho do imperador Constantino Ângelo e da imperatriz Teodora Comnena Angelina.
 Andrônico Ducas Comneno Paleólogo - grande doméstico (m. 1252) e governador das possessões europeias do Império de Niceia e pai do futuro imperador bizantino Miguel VIII Paleólogo.

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos